Jurica Galić (Split, 1976.) znan i pod nadimkom Juka je hrvatski fotograf, bloger, avanturist, putopisac, kolumnist portala Dalmacija Danas, urednik dokumentarnog serijala Nomad, stalni suradnik Meridijana i mnogih priznatih časopisa, bivši vođa Torcide te YouTuber iz Splita. Autor i vlasnik kultnog alternativnog portala www.themladichi.com. 

Po struci je poštansko-telekomunikacijski tehničar. Osnovao je udrugu The Mladichi koja promovira Hajduk, avanturizam, putovanja, ekologiju i fotografsku umjetnost. Članke i fotografije redovito objavljuje u časopisu „Meridijani“,  mjesečniku za prosvjetnu populaciju, preporučenom štivu u školama od Ministarstva kulture, te povremeno u putopisnim časopisima „Place2Go“ (Hrvatska) i „Travel Magazin“ (Srbija). Njegove radove je u više navrata objavio i ugledni „National Geographic“ (Hrvatska). 

Do 2019. godine obišao je preko 70 država na 5 kontinenata, nakon kojih je održao bezbroj putopisnih tribina diljem Hrvatske. Također piše putopise i izrađuje video dokumentarce koje objavljuje na svom YouTube kanalu. Član Foto kluba Split, a izlagao je samostalno jedanaest puta, od čega sedam puta u vlastitoj organizaciji i četiri puta odobrenjem umjetničkih vijeća. Dobitnik je dvadesetak nacionalnih i svjetskih fotografskih nagrada. Omiljene fotografske teme su mu: ulična i portretna fotografija, nepristupačni dijelovi planete i ostatci misterioznih naroda i civilizacija. O njegovom radu su izvještavali najutjecajniji hrvatski mediji. U ljeto 2019. izdao je u vlastitoj nakladi (500 komada) svoju prvu fotomonografiju "Putopisne fotografije 2014. – 2019.". Najomiljenije destinacije koje je do sada posjetio su Uskršnji otok (Čile), špilja Hang En (Vijetnam) i mjesto nuklearne katastrofe Pripjat (Ukrajina). Tri puta je gostovao u popularnom podcastu „Inkubator“. „Jurica Galić Juka, profesionalni fotograf iz Splita, svjetski putnik i putopisac, održao je tribinu o svojim putovanjima u čakovečkom TICM-u u organizaciji Fotokluba Čakovec. 

Galić je nagrađivani, aktivni i kreativni fotograf – jedan od definitivno najzanimljivijih nezavisnih dokumentarnih fotografa-putopisaca novije generacije. Tribina o njegovim putovanjima trajala je preko dva sata i bila je vrlo intenzivna i dinamična. Jurica Galić predstavio je u najzanimljivijim crtama 11 mjesta sa svojih putovanja: Angkor Wat u Siem Reapu u Kambodži, Buenos Aires u Argentini, Nacionalni park Phong Nha-Kẻ Bàng i spilju Hang En u Vijetnamu, cestu smrti u Boliviji, kameni grad Göreme u Kapadokiji u Turskoj, kulturu Maja i Asteka u Meksiku, napušteni grad Pripjat u Ukrajini (černobilska katastrofa), pustinju Atacama u Čileu, Uskršnji otok u Čileu, sveti grad Varanasi u Indiji te Vinicuncu ili Duginu planinu u Peruu. Jurica Galić vrhunski je prezentator – ima tu jednu osobinu koja nije česta među fotografima – osim što duboko i iskreno doživljava i fotografski bilježi prizore sa svojih putovanja, on ima i dar verbaliziranja, pričanja priče u maniri istinskoga putopisca. Ne čudi zato i njegova suradnja s Meridijanima (najboljim hrvatskim časopisom za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja) i s National Geographicom – jednim od najboljih svjetskih časopisa. Koliko Galić znači za Meridijane, potvrdila je urednica i direktorica časopisa Petra Somek koja je osobno došla na tribinu i svim posjetiteljima podijelila primjerak u kojem je izašao veliki Galićev prilog o Ciudad de Mexicu. Istaknula je autorovo fotografsko i spisateljsko majstorstvo te njegovo promicanje svijesti o zanimljivostima i vrijednostima prirodnoga i kulturnoga okruženja. 

Od preko dvije stotine fotografija koje je Galić prikazao publici, nijedna nije prošla nezapaženo ili bez barem neke male zanimljive priče. Sva zanimljivost egzotičnih krajeva i neobičnih dalekih ljudi konzervirana u britkom koloru koji pršti sa svake slike, još je dodatno začinjena informacijama iz prve ruke. I to opušteno, kroz mediteranski tip humora i onu pravu, iskonsku humanost. Rijetki su takvi kreativci i zato sam uvjeren da je pred Galićem sjajna karijera svjetskog putopisca. Tek je 70-ak zemalja iza njega, osvojen je tek dio svijeta. U planu su mu daljnja putovanja, knjige i prilozi u časopisima i, naravno, video-klipovi na njegovom youtube kanalu – on ide ukorak s vremenom.“

(nagrađivani fotograf i pisac prof. Davor Žerjav prilikom putopisne tribine Jurice Galića u Čakovcu, 10.07.2019.)

Raniji život 
Odrastao u radničkoj obitelji na splitskom Mažuranićevom šetalištu, osnovnu školu završio u „Bratstvu i Jedinstvu“ (današnja škola „Bol“), a srednju za tehničara poštanskog prometa u Prometnoj školi Split. Naknadno se doškolovao peti stupanj za majstorsko zvanje fotograf. Burne godine mladosti prolazi kao osiguranje u noćnim klubovima i na navijačkim tribinama, koje napušta krajem 2000-ih. Od tada neumorno putuje, snima, bilježi i prenosi iskustva diljem Hrvatske i regije. Navodno, suoćen sa smrću 2011. doživljava neku vrstu katarze i kreativno eruptira.

Karijera 
Na samom početku blogosfere Jurica Galić stvara dobar humor na TheMladichi blogu, da bi 2014. godine otvorio vlastiti portal TheMladichi koji je i danas aktivan. Jedan od najboljih učesnika poznatog seminara fotografije „Fotosofia (2015.) pod vodstvom renomiranog hrvatskog fotografa Damira Hoyke. Od 2016. stalno surađuje s časopisom „Meridijani“, mjesečniku za prosvjetnu populaciju i preporučenom štivu u školama od Ministarstva kulture, te povremeno za putopisne časopise „Place2Go“ (Hrvatska) i „Travel Magazin“ (Srbija). Njegove radove je u više navrata objavio i ugledni „National Geographic“ (Hrvatska). Godine 2017., u suradnji s tvrtkom „Jedina.hr (Željko Skoko i Zvonimir Pavlinović) snima prvu epizodu televizijskog dokumentarca „Nomad“ („U postojbini Klukasa“) u kojem je voditelj i scenarist, no nacionalne televizije ne pokazuju interes za njegovim prikazivanjem, pa iznimno skup projekt čeka bolja vremena, dok autor snima financijski isplativije mini dokumentarce na svom YouTube kanalu „Jurica Galić Juka“.

Privatni život 
Trenutno radi i živi u Splitu sa suprugom Sandrom Galić, s kojom ima kći Petru i sina Dina iz prvog braka.

Nagrade 
1. mjesto u kategoriji najbolja kolekcija / Fotoklub Split (2016.)

1. mjesto u kategoriji „Žena“ / Foto klub „Color“ Rijeka (2017.)

1. mjesto u kategoriji „Vijesti i događaji“ / „Balkan Photo Award“, Sarajevo (2017.)

1. mjesto u kategoriji „Travel“ / „Canon foto natječaj „Različiti objektivi, različite priče“ (2018.)

1. mjesto u kategoriji „Najbolja putopisna fotografija“ / Nagrada „Dijana Klarić“ - Croatian Travel Festival (2019.)

Izložbe 
1. „Indokineska avantura“ – Galerija Knjižnice Marulić, Split, 27.04.2016.

2. „Indokineska avantura“ – Atelje „Info Zona“, Split, 27.05.2016.

3. „U zemlji Asteka i Maja“ – Galerija Knjižnice Marulić, Split, 20.06.2017.

4. „Rapa Nui“ – Atelje „Info Zona“, Split, 26.02.2018.

5. „Rapa Nui“ – Galerija Knjižnice Marulić, Split, 12.03.2018.

6. „Rapa Nui” – Galerija “Laval Nugent”, Zagreb, 22.05.2018.

7. „People of the world“ – Galerija Fotokluba Split, 27.06.2018.

8. „People of the world“ – Galerija „Azimut“, Šibenik, 22.05.2019.

9. „People of the world“ – Galerija Knjižnice Marulić, Split, 27.05.2019.

10. „People of the world“ – Galerija Oblok, Zagreb, 08.07.2019.

11. „People of the world“ – Galerija Rathaus, Neunkirchen (Njemačka), 07.10. 2019.

Struka o autoru 
„Malo je putopisnih fotografa čiji zapisi pršte snažnim emocijama, a jedan od takvih je Jurica Galić. Kadrovi mu plijene osobnim doživljajem mjesta koje je posjetio, a životna mu je priča podjednako fascinantna kao i fotografije“. 

- Goran Vrakela, urednik magazina „DigitalFoto“ 

„Jurica nedvojbeno ima oko za motiv, kolorističku igru objektivom, osebujni pristup snimanju i maštovitost. Dodaju li se tomu radoznalost, želja za istraživanjem i hrabrost za suočavanje s nepoznatim, posjeduje sve pretpostavke vrsnog fotografa.“ 

- Hrvoje Prćić, urednik National Geographic Hrvatska

„Uglavnom, od prvoga dana Jurica Galić Juka bio je za mene pravo autorsko iznenađenje. On ima oko istančanog fotoreportera, a podjednako se dobro snalazi u svim rodovima fotografije, osobito u putopisnoj. On najčešće fotografira pri dnevnoj svjetlosti, digitalnom kamerom, koja relativizira granice i ostavlja fleksibilne prijelaze između dokumetarne i umjetničke te objektivne i subjektivne fotografije.“ 

- Petra Somek, prof., urednica časopisa ''Meridijani''

„Juricu Galića kroz njegove avanture ne vodi želja za slavom ili zaradom, već žestoka strast i dječačka radoznalost, čisto srce. Zato njegovi radovi, bilo da je riječ o fotografijama ili tekstovima koji ih prate, nailaze na podjednako dobre reakcije publike i kritike. Jurica Galić Juka je po vlastitom priznanju dugo tražio sebe, no, kad je iz njega konačno potekla ta divlja, kreativna rijeka, kad je duhovni Vezuv proključao, vruća stvaralačka energija ruši i topi sve što joj se ispriječi na putu do cilja.“ 

- Saša Ljubičić, hrvatski pisac i novinar Slobodne Dalmacije

"Kad vidiš Juku - smrzneš se; kad vidiš njegove fotke - rastopiš se." 

- Davor Rostuhar, hrvatski putopisac, fotograf i pustolov

„Fotografija je Juku učinila boljim a Juka je to fotografiji vratio izvrsnim prizorima!“ 

- Stipe Božić, hrvatski alpinist, putopisac i redatelj

“Čaroban sastojak Jurice Galića Juke njegova je dječja radoznalost koja ga tjera više i dalje, radoznalost koja prelazi zabranjene i zamišljene horizonte, Waitapue, radoznalost koja ga čini jednim od najvećih ambasadora svoje zemlje i svog grada. Jurica Galić nije još ispunio svoj san i svoje poslanje, Jurica je čovjek koji neće stati na zamišljenoj granici koju je upravo prešao, Jurica je Iteo, vječno dijete koje se raduje svakom novom putovanju, svakom novom koraku koji će ga približiti njegovim zvijezdama.” 

- Ivo Anić, splitski pisac i kolumnist

“Da je išlo po planu, četrdesetogodišnji Jurica Galić, završeni poštansko-telekomunikacijski tehničar iz Splita, živio bi mirnim životom i radio u struci, tj. kao poštar. Ali, umjesto da nosi torbu s uplatnicama i predmete naručene dostavom, Juka je na leđa stavio ruksak, uz bok fotoaparat i vlastitim sredstvima krenuo u daleki svijet… Zahvaljujući tom njegovom životnom zaokretu, pak, saznali smo štošta o zakutcima svijeta, počevši od zabiti bliskog nam Balkana pa sve do Indokine. Juka je tako postao naš 'National Geographic' iz susjedstva, “Google” kojega možemo sresti na kavi i upitati pošto je verdura u Vijetnamu..."

- Lenka Gospodnetić, hrvatska spisateljica i novinarka Slobodne Dalmacije

“ Juka je, naime, blogerska legenda, jedan od onih koji je u zlatno doba Blog.hr-a, rasturao svojim postovima i slikama, od Guče, preko Zenice, do legendarnih naputaka o Pravom Hrvatu. Tolika količina zdrave zajebancije, autoironije, duha, veselja i zdrave krvi rijetko se susretala u našoj blogosferi, i reaktiviranje The Mladicha je apsolutno sjajna stvar za ovaj narod kojem je to nužna potreba. Novine umiru, televizije su zakurac, dolazi vrijeme portala i interneta, i zato ćemo se ovdje čitati jako često.” 

- Domagoj Jakopović “Ribafish”, zagrebački novinar, gurman i pisac

Izvori

Vanjske poveznice  

 Jurica Galić Juka na Facebooku
 Jurica Galić Juka na Instagramu
 Jurica Galić Juka na YouTube-u

Životopisi, Split 
Torcida 
Hrvatski fotografi 
Hrvatski blogeri 
Hrvatski kolumnisti